

Geografia 
 Francia
 Vauchelles – comune nella regione dell'Alta Francia
 Vauchelles-lès-Authie – comune nella regione dell'Alta Francia
 Vauchelles-lès-Domart – comune nella regione dell'Alta Francia
 Vauchelles-les-Quesnoy – comune nella regione dell'Alta Francia